Diorama (model), een kijkkast of opzichzelfstaande uitbeelding van een landschap
Diorama (Efteling), een miniatuurwereld in de Efteling
Diorama (Brazilië), een stad in Brazilië
Diorama (band), een Duitse band
Diorama (2022), een Noors-Zweedse film uit 2022